Integral steht für:

 in der Analysis 
 ein Grenzwert, siehe Integralrechnung
 das unbestimmte Integral, siehe Stammfunktion
 die Lösungsfunktion einer Differentialgleichung
 Integral (Satellit), ein Gammastrahlen-Teleskop der Europäischen Weltraumorganisation ESA
 Integral Verkehrstechnik AG Jenbach, ehemaliger Hersteller von Schienenfahrzeugen (1997–2001)
 Integral S5D95, Gattung von Dieseltriebwagen
 Integral (Unternehmen), ein weißrussischer Halbleiterhersteller
 eine spirituelle Weltanschauung, siehe Integrale Theorie
 Integral Verlag, eine Verlagsmarke von Random House